Michael Müller peut désigner :

  (1948-), homme politique allemand ;
 Michael Müller (1964-), homme politique allemand ;
 Michael Müller (1984-), joueur de handball allemand.

Voir aussi